Arari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arari (ort), Maranhão, 
 Arari (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar